Modalita je výraz, odvozený z latinského modus (způsob, míra), který má více významů:
 modalita (hudba) – hierarchické uspořádání tónového materiálu.
 modalita (lingvistika) – vyjádření způsobu platnosti určité výpovědi.
 modalita (právo) – výraz, jímž se označuje skutečnost, že dané nařízení může být právním systémem přikázáno, zakázáno nebo dovoleno. 
 modalita okna – v oboru software jsou při interakci s uživatelem rozlišována okna modální, a nemodální, podle toho, zda je uživateli umožněno přepnout se jinam, nebo zda je na uživateli požadována interakce právě jen v daném modálním okně.

Související články 
 modální způsobové sloveso – zda je dispozice konatele děje k tomuto ději nutná, možná nebo záměrná
 modální logika
 modální okno

Externí odkazy